Morze Północne, Texas – belgijski dramat w reżyserii Bavo Defurne z 2011 roku.

Jest to historia miłosna dwóch młodych mężczyzn, która ma swoje miejsce w latach siedemdziesiątych. Scenariusz został napisany na podstawie książki Nooit gaat dit over autorstwa Andre Sollie.

Obsada 
 Jelle Florizoone – Pim
 Mathias Vergels – Gino
 Eva Van Der Gucht – Yvette
 Nina Marie Kortekaas – Sabrina
 Katelijne Damen – Marcella
 Thomas Coumans – Zoltan
 Luk Wyns – Etienne
 Ben Van den Heuvel – młody Pim
 Noor Ben Taout – młoda Sabrina
 Nathan Naenen – młody Gino
 Ella-June Henrard – Françoise
 Patricia Goemaere – Simonne
 Daniel Sikora – Maurice
 Victor Zaidi – Julien

Przypisy 

Belgijskie filmy z 2011 roku
Belgijskie dramaty filmowe